Die Saison 2000/01 war die 26. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga A. Aus der Staatsliga B waren der SV Gamlitz und der SK VÖEST Linz aufgestiegen.

Während der SV Gamlitz den Klassenerhalt erreichte, wäre rein sportlich VÖEST Linz zusammen mit dem 1. Wiener Neustädter SV abgestiegen, da jedoch die SG Husek/Ottakring ihre Mannschaft zurückzog, blieb Linz in der Staatsliga A.

Der Titelverteidiger SK Merkur Graz gewann mit 4,5 Punkten Vorsprung den sechsten Titel in Folge.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 2000/01.

Termine und Spielorte 

Die Wettkämpfe fanden statt am 21. und 22. Oktober 2000 in Mayrhofen, vom 17. bis 19. November 2000 in Gleisdorf, vom 19. bis 21. Januar 2001 in Graz und vom 16. bis 18. März 2001 in Fürstenfeld.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 2001/02 
Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 20. bis 22. April in Jenbach statt. Die Teilnehmer waren Wüstenrot Salzburg (Sieger der Staatsliga B Mitte), Tschaturanga Wien (Sieger der Staatsliga B Ost), der Schachklub Jenbach (Sieger der Staatsliga B West) und der SC Die Klagenfurter als Sieger der Staatsliga B Süd.
Jenbach und Klagenfurt belegten die beiden ersten Plätze und stiegen damit in die Staatsliga A auf.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers auf chess-results.com

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 2000
Schachveranstaltung 2001
Sportsaison 2000/01